Села:
 Острівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Острівка (Компаніївський район) — колишнє село в Кіровоградській області
 Острівка — Миколаївська область, Очаківський район
 Острівка — Одеська область, Подільський район
Річка:
 Острівка — річка у Львівській області